Hermisende kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hermisende (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Hermisende (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar